partnerstwo – współpraca, wzajemność, zaufanie, pomoc → zobacz Wikisłownik
 partnerstwo publiczno-prywatne
 Partnerstwo terytorialne
 partnerstwo pomiędzy miastami
 partnerstwo międzyszkolne (zwłaszcza między szkołami wyższymi czy ich wydziałami):
 studia interdyscyplinarne
 Socrates-Erasmus (program KE)
 Uniwersytet Viadrina
 Partnerstwo dla Pokoju (program NATO)
 partnerstwo euroazjatyckie

Zobacz też 
 partner
 partnerstwo w handlu – ruch „Sprawiedliwy Handel”
 stowarzyszenie, spółka